Dauba ist ein Ortsname:
 Dubá, Stadt des Okres Česka Lipa, Region Liberec, Tschechien
 Dauba, historischer Name des Dorfes Doben, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Doba (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Außerdem bezeichnet Dauba:
 ein böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Dauba (Adelsgeschlecht)